Estelle Winwood – attrice britannica
 Muff Winwood – compositore, bassista e produttore discografico britannico
 Steve Winwood – compositore, cantante e polistrumentista britannico